Patrick Asselin (né le  à Peterborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario entre 2003 et 2008, il commence sa carrière en Allemagne en 2008-09. Il retourne ensuite jouer dans l'ECHL où il évolue toujours.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||64 ||5 ||4 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||55 ||6 ||9 ||15 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||68 ||23 ||21 ||44 ||45 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||68 ||27 ||26 ||53 ||28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2007-2008 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||15 ||9 ||6 ||15 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Generals d'Oshawa ||LHO ||48 ||32 ||31 ||63 ||23 ||15 ||7 ||5 ||12 ||4
|-
|2008-2009 ||Herner EV ||Oberliga ||50 ||39 ||40 ||79 ||110 ||4 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||9 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wings de Kalamazoo ||ECHL ||26 ||9 ||14 ||23 ||11 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2010-2011 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||69 ||27 ||38 ||65 ||33 ||19 ||2 ||6 ||8 ||6
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 13 || 10 || 9 || 19 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Starbulls Rosenheim || 2.bundesliga || 32|| 24|| 16|| 40|| 10|| 12|| 10|| 9|| 19|| 4
|-
|2012-2013 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank Ligaen || 40 || 28 || 25 || 53 || 37 || 18 || 7 || 13 || 20 || 10
|-
|2013-2014 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 27 || 8 || 6 || 14 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank Ligaen || 7 || 2 || 2 || 4 || 0 || 16 || 6 || 6 || 12 || 24
|-
| 2014-2015 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank Ligaen || 33|| 14|| 33|| 47|| 14|| 14|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
| 2016-2017 || Cardiff Devils || EIHL || 50 || 18 || 29 || 47 || 8 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Cardiff Devils || EIHL || 52||19||22||41||28|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Herner EV || Oberliga ||29 ||15 ||33 ||48 ||6 ||11 ||11 ||6 ||17 ||10
|-
|2019-2020 || Herner EV || Oberliga ||41 ||41 ||27 ||68 ||24 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Herner EV || Oberliga|| 40 || 29 || 34 || 63 || 20 || 5 || 7 || 4 || 11 || 4

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Peterborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur des Cardiff Devils